tcn – codice ISO 639-3 della lingua tichurog
 TCN – Third Country National,  termine spesso usato nel contesto della migrazione, che si riferisce a persone che sono in transito e/o che richiedono visti in paesi che non sono il loro paese di origine , per andare in paesi di destinazione diversi dal loro paese di origine